Ruta 16 o Carretera 16 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 16.
 Ruta Nacional A016, en la Provincia de Tucumán.
 Ruta Provincial 16, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 16, en la Provincia de Santa Cruz.

Chile  
 Ruta 16, carretera nacional en la Región de Tarapacá.

España 
 Ruta CV-16, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de California 16.
 Carretera Estatal de Idaho 16.
 Ruta de Illinois 16.
 Ruta Federal Forestal de Míchigan 16.
 Carretera de Nebraska 16.

Uruguay 
 Ruta 16.

Ruta 016